San Cataldo bezeichnet:

 San Cataldo, ein Ort auf Sizilien in Italien
 San Cataldo (Palermo), ein Kirchengebäude in Palermo, Italien
 ein an der Adria gelegener Stadtteil von Lecce
 die Kathedrale von Tarent oder Kathedrale San Cataldo ist eine Kathedrale in Tarent in Italien
 Cataldus italienisch San Cataldo ist ein italienischer Heiliger